Валентин Мариано Хосе Кастельянос Хименес (; , Мендоса, Мендоса, Аргентина) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Жирона».

Карьера 
Кастельянос начал футбольную карьеру в чилийском гранде «Универсидад де Чили». Его профессиональный дебют состоялся 5 апреля 2017 года в матче Южноамериканского кубка против бразильского «Коринтианса».

Летом 2017 года клуб второго дивизиона чемпионата Уругвая «Торке» арендовал Кастельяноса на полтора года с возможностью выкупа. В первом же матче за «селесте» забил гол, 1 сентября 2017 года поучаствовав в разгроме «Депортиво Мальдонадо» со счётом 4:0. В составе клуба в сезоне 2017 одержал победу во втором дивизионе и вышел в высший дивизион Уругвая. Летом 2018 года «Торке» выкупил Кастельяноса у «Универсидад де Чили».

27 июля 2018 года Кастельянос был арендован клубом MLS «Нью-Йорк Сити» до конца сезона 2018 с опцией выкупа. Забил гол в дебютном матче в составе нью-йоркского клуба, во встрече против «Ванкувер Уайткэпс» 4 августа. По окончании сезона 2018 «Нью-Йорк Сити» активировал опцию выкупа Кастельяноса из «Торке».

В феврале 2020 года Кастельянос получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком. В восьми матчах октября и ноября 2020 года забил шесть голов и отдал три голевые передачи, в том числе три гола и одну голевую передачу в дерби против «Нью-Йорк Ред Буллз» 1 ноября, за что был назван игроком месяца в MLS.

13 мая 2021 года Кастельянос подписал с «Нью-Йорк Сити» новый пятилетний контракт, до конца сезона 2025. В августе 2021 года забил четыре мяча и отдал две результативные передачи, и во второй раз удостоился звания игрока месяца в MLS. Забив шесть голов и отдав одну голевую передачу в четырёх последних матчах регулярного чемпионата, был назван игроком месяца в MLS за октябрь — ноябрь 2021 года. По итогам сезона 2021 Кастельянос выиграл «золотую бутсу» лучшего бомбардира MLS с 19-ю голами, опередив Олу Камару, забившего столько же, по дополнительному показателю, голевым передачам — восемь против пяти, и был включён в символическую сборную MLS.

17 апреля 2022 года в матче против «Реал Солт-Лейк» оформил , за что был назван игроком недели в MLS. Был отобран на Матч всех звёзд MLS 2022, но из-за отъезда в Европу не сыграл в шоу-матче.

25 июля 2022 года Кастельянос отправился в аренду в клуб испанской Ла Лиги «Жирона» до конца сезона 2022/23. Дебютировал за «Жирону» 14 августа в матче стартового тура сезона против «Валенсии». 22 августа в матче против «Хетафе» забил свой первый гол за «Жирону».

В составе сборной Аргентины до 23 лет Кастельянос стал победителем Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ 2020.

Статистика выступлений

Достижения 
 
 «Торке»
 Победитель второго дивизиона чемпионата Уругвая: 2017
 «Нью-Йорк Сити»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2021
 сборная Аргентины до 23 лет
 Победитель Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ: 2020
 
 Лучший бомбардир MLS: 2021 (19 голов)
 Член символической сборной MLS: 2021
 Игрок месяца в MLS: октябрь / ноябрь 2020, август 2021, октябрь / ноябрь 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Монтевидео Сити Торке»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Жирона»